Оса Свенссон і Мейлен Ту були чинними чемпіонками, але Свенссон вже була припинала виступи в турі WTA, зігравши свій останній професійний матч у жовтні 2004 року. Ту грала в парі з Терін Ешлі і вони програли в 1-му колі парі Юлія Бейгельзимер і Аліна Жидкова.

Міхо Саекі і Юка Йосіда виграли титул, у фіналі перемігши пару Лора Гренвілл і Абігейл Спірс з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds

Cellular South Cup, парний розряд
U.S. National Indoor Tennis Championships